Архиепископ Амвросий (в миру Адриа́н Гео́ргиевич Мере́жко; ,  — , ) — епископ Русской зарубежной церкви на покое, до 1972 года — архиепископ Питтсбургский и Пенсильванский Православной церкви в Америке.

Биография 
Родился 25 августа 1889 года под Киевом в благочестивой крестьянской семье. В семье он был старшим ребенком, и кроме его, было ещё четверо братьев и сестра.

В молодости окормлялся в Киево-Печерской Лавре.

Успехи в начальной школе радовали отца Адриана и он возымел твёрдое желание дать своему первенцу высшее образование. Однако, во время пребывания уже в гимназии, хозяйственные дела в семье настолько ухудшились, что Адриан вынужден был, не окончив гимназии, оставить этот храм науки и отправиться на поиски какой-либо службы, чтобы помочь семье.

Он поступил на службу в Министерство Внутренних Дел, где служил в администрации Екатеринославской губернии и дослужился в нём до чина Губернского Секретаря.

В 1916 году Екатеринославский Губернатор был переведен в Акмолинскую область. Он усиленно уговаривал Адриана поехать вместе с ним, обещая предоставить ему хорошую службу в одном из учреждений на просторах Сибири. Но пришедшая революция помешала этому. Далее, последовали — участие в освобождении России от нашествия безбожного интернационала, поход за границу под водительством, блаженной памяти Генерала П. Н. Врангеля, со многими тысячами верных сынов своей Родины.

Во время Гражданской войны воевал в Белой армии. В 1920 году эвакуировался из Крыма.

Приехал в США в 1923 году и познакомился там с архиепископом Виталием (Максименко), под началом которого получил богословское образование.

До принятия сана священнослужителя состоял в браке, у него была дочь.

В 1938 году принимал деятельное участие в устройстве Владимирских торжеств по случаю 950-летие Крещения Руси.

В том же году был рукоположён во диакона и служил в Вознесенском кафедральном соборе в Бронксе, в Нью-Йорке.

В 1939 году митрополитом Сан-Францисским Феофилом (Пашковским) был рукоположён во пресвитера и назначен настоятелем Спиридониевского прихода в городе Перт-Амбой, штат Нью-Джерси.

После разрыва между русской «Северо-Американской митрополией» и Зарубежной Церковью в ноябре 1946 года, остался в ведении первой.

11 сентября 1955 года был хиротонисан во епископа Ситкинского и Аляскинского.

С июня по ноябрь 1962 года также временно управлял Японской Православной Церковью. 1 июня 1962 года в сопровождении архиепископа Иринея прибыл в Японию; чрезвычайное заседание Консистории на следующий день одобрило отъезд архиепископа Никона
и признало епископа Аляскинского временно управляющим Церковью.

В 1967 году был назначен архиепископом Питтсбургским и Западно-Вирджинским, возглавив самую многочисленную епархию митрополии. Архиепископ Амвросий (Мережко) был архиепископом Питтсбурга и Западной Вирджинии, начиная с 1967 года. Одним из его главных достижений было улучшение финансовой стабильности в епархии путем введения епархиальных экспертиз.

В 1972 году ушёл на покой и обратился к Перевоиерарху РПЦЗ Филарету (Вознесенскому), после чего был принят в состав Русской Православной Церкви Заграницей. О причинах этого шага написал так: 
За последнее время в Православной Церкви Америки с особым усердием ведётся гонение на употребление церковно-славянского языка в богослужениях, сокращение последних, насаждение нового Григорианскаго календаря, введение общей исповеди вместо индивидуальной и преподание Причастия без разбора. Но упоминание о подобных явлениях в моем докладе вызвало в Соборе Епископов такой взрыв, что я живо почувствовал, что не могу более терпеть такого направления церковной жизни и нести за него ответственность. Вот причина, по которой я обратился к Высокопреосвященному Митрополиту Филарету с просьбой о принятии меня в состав Епископата Русской Православной Церкви Заграницей, хранящего заветы умученного Патриарха Тихона.

Служил в Синодальном соборе в Нью-Йорке и в других приходах Зарубежной Церкви в США. В марте 1973 году из-за своих преклонных лет и слабого здоровья удалился в Преображенский монастырь в Бостоне.

На праздник Собора святого Архистратига Михаила принял великую схиму. Так как Владыка уже давал монашеские обеты при постриге в мантию, то настоятель монастыря архимандрит Пантелеимон (Метропулос) просто задал вопрос: «Владыко, желаете ли Вы стать схимником?» (в православных церквах греческой традиции не постригают в малую схиму). По афонскому обычаю, ему не было дано новое имя, так как оно уже было дано ему при первом постриге.

Скончался 9 декабря 1974 года в Бостонском Преображенском монастыре. Похоронен за алтарём кафедрального собора Свято-Троицкого монастыря в городе Джорданвилль.

Отпевание состоялось 29 ноября/12 декабря в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, куда был доставлен накануне вечером. Отпевание совершил епископ Лавр (Шкурла) в сослужении монастырской братии.

Литература 
 «Declaration of His Eminence Amvrossy, formerly of Pittsburgh and West Virginia» // «The True Vine», Vol. 1, № 1, May, 1972, Montreal.
 Памяти схи-архиепископа Амвросия (Мережко) // Православная Русь. 1975. — № 1. — С. 7-9.
 Pospielovsky, Dimitry, «The Russian Church Under the Soviet Regime, 1917—1982». — Crestwood, N.Y.: Saint Vladimir’s Seminary Press, 1984. — С. 297.
 Верл Михаил. 25 лет со дня кончины архиепископа Амвросия (Мережко) // Православная Русь. Март 1999. — № 9. — С. 6.
 A Commemorative List of the Departed Servants of Orthodoxy in North America («Diptychs»). — Syosset: Department of History and Archives (Калифорния, США), 1992.
 Александров Е. А. «Русские в Северной Америке: Биографический словарь». — Хэмден; Сан-Франциско; СПб., 2005. — С. 22.

Примечания

Ссылки 
 Archbishop Amvrossy (Merezhko) на сайте rocorstudies.org

Участники Гражданской войны в России (белые)
Епископы Русской православной церкви заграницей
Епископы Православной церкви в Америке
Похороненные в Свято-Троицком монастыре (Джорданвилл)